Башков Євген Олександрович — доктор технічних наук.
 Башков (рум. Bașcov) — село у повіті Долж в Румунії.

Примітки